Городиловичи  — топоним:

Беларусь 
 Городиловичи — деревня, Чапаевский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Городиловичи — деревня, Куренецкий сельсовет, Вилейский район, Минская область